Норвегию на конкурсе песни Евровидение в 2006 году представила певица  с песней «Alvedansen» («Танец эльфов») на норвежском языке. Страна автоматически прошла в финал (так как в 2005 году попала в десятку лучших) и заняла 14-е место, набрав 36 баллов.

Национальный отбор

Слова песни

Голосование

Голоса за представителя Норвегии

Голоса от Норвегии

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 

Норвегия на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-2006»